Manuel Jiménez de Parga Cabrera (1929-2014), un polític, jurista i diplomàtic espanyol.
 Manuel Jiménez Rodríguez (1942-), un antic futbolista espanyol.
 Manuel Jiménez Abalo (1956-), un exfutbolista gallec
 Manuel Manolo Jiménez Jiménez (1964-), un exjugador de futbol i actual entrenador.